Актий может означать:
 Актий  — древнегреческое имя.
 Актий  — эпитет Аполлона.